Международная конфедерация профсоюзов, МКП (, ITUC) — крупнейшее мировое профсоюзное объединение.

Учреждение 
МКП была создана в 2006 году путём объединения Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП) и Всемирной конфедерации труда (ВКТ). Учредительный конгресс прошёл в Вене с 1 по 3 ноября, и последовал за состоявшимися там же 31 октября конгрессам обеих профсоюзных федераций, принявших решения о самороспуске. На конгрессе выступил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Хуан Сомавиа.

Влияние 
В Конфедерацию входит 301 членская организация, представляющая 176 миллионов рабочих в 155 странах мира. Россия в настоящее время представлена в МКП Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Конфедерацией труда России (КТР). Ранее, в МКП входила Всероссийская конфедерация труда (ВКТ), которая в 2010 году вошла в состав КТР. Председатель ФНПР Михаил Шмаков занимает пост вице-президента МКП.

В рамках МКП действует несколько региональных и международных профсоюзных структур. На учредительном съезде МКП в 2006 году при поддержке глобальных профсоюзных объединений и Консультативного комитета профсоюзов Организации экономического сотрудничества и развития (Trade Union Advisory Committee to the OECD) был учрежден Совет глобальных профсоюзов. В 2007 году был создан Всеевропейский региональный совет (ВЕРС МКП).

Структура МКП 

В соответствии с уставом МКП, конгрессы конфедерации определяют программу и политику конфедерации. На конгрессах избирается Генеральный совет и генеральный секретарь. В свою очередь, Генеральный совет, сразу после своего избрания на конгрессе, избирает Исполнительное бюро и президента. В состав Исполнительного бюро входят президент МКП, генеральный секретарь МКП, до двадцати членов Генерального совета, включая председателя и заместителя председателя Комитета по делам женщин и председателя Комитета по делам молодежи.

Конгрессы 
 Учредительный — 1—3 ноября 2006 года, Вена (Австрия)
 Второй — 21—25 июня 2010 года, Ванкувер (Канада)
 Третий — 18—23 мая 2014 года, Берлин (Германия)
 Четвёртый — 2—7 декабря 2018 года, Копенгаген (Дания)
 Пятый — 17—22 ноября 2022 года, Мельбурн (Австралия)

Генеральные секретари 
 2006—2010 годы — Гай Райдер (ранее — генеральный секретарь МКСП)
 2010—2022 годы — Шарон Барроу (Австралийский совет профсоюзов)
 С 21 ноября 2022 года — Лука Визентини (ЕКП).

Президенты 
 2006—2010 годы — Шарон Барроу (Австралийский совет профсоюзов)
 2010—2014 годы — Михаэль Зоммер (Объединение немецких профсоюзов)
 2014—2018 годы — Жоао Антониу Фелисиу (Единый центр трудящихся Бразилии)
 2018—2022 годы — Айюба Вабба (Конгресс трудящихся Нигерии)
 C 2022 года — Акико Гоно (Японская конфедерация профсоюзов / РЕНГО)

Примечания

Ссылки 
 Сайт Международной конфедерации профсоюзов

Международные профсоюзные организации
НГО с консультативным статусом при ЭСС ООН